Cuvântul drac, de la draco in limba latina, înseamnă " dragon " sau " diavol " în mai multe limbi, cum ar fi catalană și română . 

Drac, Dracs sau DRAC se pot referi și la:

Geografie 

 Drac (râu), Franța, un afluent al Isère 
 Durrës, un oraș și o municipalitate din Albania, cunoscută sub numele de   în limbile Sârbocroate

Alte utilizări 

 Le Drac, o fiară asemănătoare dragonului, care, potrivit folclorului francez, a terorizat orașul Beaucaire, Franța 
 Diavol, spiritul raului in crestinism 

Dezambiguizare
Pages with unreviewed translations